La frase semplice è caratterizzata dalla presenza di un solo verbo e contiene i complementi necessari al verbo per esprimere il suo significato.

Esempio: Simone mangia una mela.

La frase composta è formata da minimo due predicati uniti da congiunzioni  (ma, e...), in modo che vi sia una proposizione principale e altre proposizioni coordinate. Quindi consiste in un legame per coordinazione di più frasi semplici.

Esempio: Simone mangia una mela e beve un bicchiere di latte.

La frase complessa è formata da minimo due predicati uniti da congiunzioni subordinanti, in modo che vi sia una proposizione principale (con eventuali coordinate), e altre proposizioni subordinate. Si tratta, quindi, di un legame tra una o più frasi semplici principali, con una o più subordinate. Ci sono tante proposizioni, quanti sono i predicati della frase.

Esempio: Simone mangia una mela e beve un bicchiere di latte, quando guarda la televisione il pomeriggio.

Nell'esempio sono presenti tre frasi semplici:

 Simone mangia la mela
 beve un bicchiere di latte
 quando guarda la televisione il pomeriggio

La prima è la proposizione principale, la seconda costituisce la proposizione coordinata alla principale, la terza è la proposizione subordinata.

La frase nominale si ha quando il predicato è " invisibile" o meglio non è espresso:

Esempi:
 Studenti in vacanza per la settimana bianca 
 Alice nel paese delle meraviglie 
 Biglietti, per favore!

Sintassi del periodo